Екабс Озолс:

 Озолс, Екабс (1863—1902) — латвийский скрипач, композитор и дирижёр.
 Озолс, Екабс (1922—2013) — латвийский и немецкий археолог.